Pituranthos aphyllus är en flockblommig växtart som beskrevs av Selmar Schönland. Pituranthos aphyllus ingår i släktet Pituranthos och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
aphyllus